Wyniki Grand Prix Europy, pierwszej eliminacji Mistrzostw Świata Grand Prix w sezonie 2005.

To 5 zawody o Wielką Nagrodę Europy, w tym drugie we Wrocławiu. Wrocław w sumie po raz siódmy gościł najlepszych żużlowców (organizował pięć rund w ramach GP Polski).

Lista startowa 
Stawkę 15 stałych uczestników Grand Prix uzupełnili: z dziką kartą Krzysztof Kasprzak, natomiast rezerwę toru stanowili Janusz Kołodziej oraz Adrian Miedziński.

Pierwotnie dziką kartę otrzymał Robert Miśkowiak, a pierwszym rezerwowym miał być Kasprzak. Miśkowiak jednak z powodu kontuzji musiał zrezygnować ze startu.

W wyniku losowania ustalono numery startowe (zgodnie z nimi zawodnicy wpisywani są do tabeli biegowej). W nawiasach podano numery stałe – w nich rzeczywiście żużlowcy startowali.

 (13) Ryan Sullivan (Australia)
 (4) Leigh Adams (Australia)
 (6) Tomasz Gollob (Polska)
 (8) Jarosław Hampel (Polska)
 (12) Scott Nicholls (Wielka Brytania)
 (10) Bjarne Pedersen (Dania)
 (16) Robert Miśkowiak (Polska) (16) Krzysztof Kasprzak (Polska)
 (5) Nicki Pedersen (Dania)
 (1) Jason Crump (Australia)
 (15) Tomasz Chrzanowski (Polska)
 (3) Greg Hancock (Stany Zjednoczone)
 (7) Andreas Jonsson (Szwecja)
 (14) Antonio Lindbäck (Szwecja)
 (11) Lee Richardson (Wielka Brytania)
 (2) Tony Rickardsson (Szwecja)
 (9) Hans Niklas Andersen (Dania)
 (17) Krzysztof Kasprzak (Polska) (17) Janusz Kołodziej (Polska)
 (18) Adrian Miedziński (Polska)

Wyniki

Opis 
Zwycięzca Grand Prix Europy Tony Rickardsson wygrał wszystkie 7 biegów. Debiut w roli stałego uczestnika Grand Prix zaliczył czarnoskóry (pierwszy w historii GP) Antonio Lindbäck - zajął 4 miejsce.

Mimo że po 20 biegach Jarosław Hampel był sklasyfikowany na 4. miejscu, zajął ostatecznie 6 miejsce. Tomasz Gollob był 10. Tomasz Chrzanowski, który debiutował jako pełnoprawny uczestnik Grand Prix zajął 14 miejsce. Krzysztof Kasprzak był 15. Pozostali Polacy nie startowali.

Klasyfikacja przejściowa 
Klasyfikacja przejściowa Grand Prix po turnieju we Wrocławiu.

Zobacz też 

 Żużlowe Grand Prix
 Sezon żużlowy 2005

Europa
2005
2005 w polskim sporcie
Zawody sportowe we Wrocławiu